Богоявле́нский собо́р — православный храм в историческом центре города Ногинска (Богородска) Московской области, на правом берегу реки Клязьмы. Главный храм Богородского благочиния Балашихинской епархии Русской православной церкви.

Главный престол освящён в честь праздника Богоявления Господня (19 января).

Описание собора

Архитектура 
Собор представляет собой крестово-купольный храм в стиле позднего классицизма (ампира) с четырёхъярусной колокольней. Средокрестие храма венчается цилиндрическим барабаном-фонарём, покрытым купольной главой. Фасадная часть трансепта оформлена фронтоном, окнами, дверьми и пилястрами, Восточная часть храма завершается крупной алтарной апсидой. К центральной части (нефу) пристроены два придела, позволяющие по праздникам совершать по несколько литургий. Основной вход в храм перекрывается высокими деревянными резными дверьми с арочным оконным завершением.

Колокольня украшена колоннами, под её куполом размещены работающие механические часы с циферблатами по четырём сторонам. Звонница состоит из десяти колоколов: двух благовестников (основного западного и северного), пяти подзвонников и трёх зазвонников.

В тёмное время суток архитектура храма подчёркивается художественной подсветкой.

Святыни и внутреннее убранство 
Главный алтарь отделён от пространства храма резным четырёхъярусным иконостасом, под куполом подвешено великолепное семиярусное паникадило с образами. Солея центрального иконостаса отделяется ажурной позолоченной оградкой. Придельные алтари перекрыты трёхъярусными резными иконостасами на солеях лежат ковры, а над залами подвешены красивые позолоченные люстры. Между северным приделом и проходом к главному алтарю установлена рака с мощами Константина Богородского. Стены прохода оформлены единым стройным рядом икон, остеклённых с резными рамками и резным основанием. Своды храма пока не расписаны, а от дороеволюционной росписи сохранился почитаемый прихожанами Тихвинский образ Божией Матери.

Особенно почитаемые иконы храма: Казанская икона Божией Матери, иконы святителя Николая, Новгородских святых с частицами мощей и святого праведного воина Феодора (Ушакова) с частицей мощей, образ Богоматери «Неупиваемая Чаша». В алтаре хранится Владимирская икона Божией Матери принадлежавшая отцу Константину.

В северной части храма за алтарём, находится баптистерий с крупным мраморным бассейном. В южной части располагается небольшое подсобное помещение.

В храме четыре огороженных деревянных клироса, два центральных из них с наклонными кафедрами. К западным стенам и клиросам приставлены лавочки для немощных. Вдоль стен притвора установлены свечные ящики, вешаются объявления, здесь же входы в подсобные помещения и выход на лестницу колокольни. Половое покрытие в храме оформлено стойкими мраморными, а по центральным линиям от Царских врат — гранитными плитами. Из гранитных плит изготовлены и подоконники. В светлое время храм хорошо освещён естественным светом, в тёмное время используется электрическое освещение. Отопление централизованное, храм оборудован принудительной вентиляцией. На основные праздники, при большом стечении народа, используется звуковая система, передающая молитву и хоровое пение в отдалёные уголки храма и на улицу.

Храм может вместить до 2,5 тысяч посетителей, и на большие праздники в храме бывает до 1700 человек.
В данный момент собор расписывают.

Храмовая территория 
В состав соборного комплекса входят сам храм, часовня-храм с церковной лавкой и богато украшенным крупным Тихвинским образом внутри, двухэтажное здание-сторожка, двухэтажное здание трапезной, двухэтажный с мансардами корпус гимназии, двухэтажное здание воскресной школы, каменно-металлическая ограда.

Современная жизнь собора 

Храм открыт с 7:00 до 18:30 ежедневно (по воскресениям и праздникам с 5:00, перед ними до 19:00).

Богослужение ежедневное. 8:10 — литургия (в воскресение и основные великие праздники в 6:10 и в 9:10) (начало Евхаристии за полчаса), после литургии — молебен, панихида, чин погребения. В 16:00 — вечернее богослужение (вечерня, утреня или всенощное бдение). На Рождество Христово, Богоявление и Пасху литургии совершаются ночью.

Во время Великого поста по обычным понедельникам, вторникам и четвергам литургия не совершается.

Таинство Исповеди совершается на всенощной в субботы и предпраздничные дни (с 16:00), а также непосредственно перед литургией.

Таинства крещения и венчания совершаются по предварительной записи и с обязательной беседой со священником. Беседы проводятся в пятницу в 18:00 в актовом зале. Кроме елеосвящения над больными, во время постов совершается общее елеосвящение (соборование).

Еженедельно по воскресеньям по окончании вечернего богослужения у мощей служится акафист святому Константину Богородскому.

Еженедельно по вторникам, кроме Великого поста, по вечернему богослужению читается акафист перед чтимой иконой Божией Матери Неупиваемая Чаша.

Престольные праздники: Крещение Господне — 19 января, Покров Пресвятой Богородицы — 14 октября, День святителя Николая — 19 декабря.

Особые дни: день памяти Константина Богородского — 2 октября и Собор новомучеников Богородских — 20 ноября.

К храму приписаны:

 Храм Константина Богородского (Октябрьский)
 Храм блаженной Матроны (Захарово) (строительство 2011 год)
 Храм святителя Николая (Богородское кладбище, деревня Тимохово)
 Храм Владимирской иконы Божией Матери (Спасательный центр МЧС)
 Домовой храм мученицы Татианы (городской следственный изолятор)
 Домовой храм благоверного князя Александра Невского (дом престарелых)
 часовня Тихвинской иконы Божией Матери (на территории собора)
 часовня памяти павших в Великой Отечественной войне (на площади Победы)
 часовня святителя Николая (Глухово)
 часовня святителя Николая.

Священнослужители на 2017 год 
 Настоятель: протоиерей Марк Ермолаев
 Священники: Олег Волков, Олег Бодров, Андрей Воронцов, Артемий Колягин, Олег Сиротенко, Сергий Тыртов, Алексий Кутейников.

Общественная деятельность 
При храме действует бесплатная воскресная школа для детей от 5 до 14 лет. Занятия проводятся в специальном здании по воскресеньям с 12-20: Закон Божий, духовно-эстетическое воспитание, хоровое пение, народное творчество, рукоделие, основы туризма. Запись по воскресеньям с 11:00 до 15:00 в здании воскресной школы.

Для всех желающих по пятницам с 17 до 19 часов в актовом зале работает взрослая воскресная школа, занятия построены в форме тематических бесед. Преподаватели — протоиерей Игорь Гагарин и священник Андрей Фёдоров.

Ежедневно с 11:00 до 12:00 для малоимущих открыты двери в благотворительной столовой при храме.

При храме работают православная гимназия и православный детский сад. В рамках молодёжного центра организуются молодёжные туристические и спортивные лагеря. Действует и паломническая служба.

Организовано благотворительное общество «Милосердие», посещаются приюты, больницы, дома инвалидов и престарелых, осуществляется поддержка и окормление заключённых.

Работает художественно-иконописная мастерская, принимаются заказы на изготовление икон, проводится обучение детей с понедельника по пятницу с 14:40 до 16:00 рисунку (в понедельник — история искусств), для взрослых занятия с 18:00 до 20:00 по понедельникам (рисунок) и вторникам (живопись).

Издается и распространяется ежемесячная газета «Воскресение и жизнь» тиражом 14 тыс. экз. В газете освещается жизнь благочиния, творчество прихожан, наставления и проповеди. Работает звуковая и видео «Студия Богородск», община участвует в записях ежедневной просветительской программы, вещающей на городском радиоканале 104,9 МГц с 11:00 до 12:00.

По понедельникам, средам, воскресениям (с 12:00 до 14:00) и субботу (с 11:00 до 13:00) работает библиотека и видеотека с видеозалом, запись по паспорту.

История храма 
Согласно грамоте Василия Ивановича, в 1506 году земли современного храма были жалованы церкви. По историческим документам известно, что в 1628 году на этом месте стоял деревянный храм Святителя Николая.

В 1755—1767 годах на средства прихожан был построен новый каменный храм во имя Богоявления с приделом Святителя Николая.

В 1822—1824 годах к храму была пристроена большая трапезная с приделами: справа — Покрова Пресвятой Богородицы, слева — святителя и чудотворца Николая, построена двухъярусная колокольня и каменная часовня с помещением для сторожей.

С 1830-х годов и до конца века основным благотворителем храма был местный промышленник Анисим Елагин и его дети, в основном при их поддержке осуществлено расширение храма, роспись, построена ограда. Другими значительными благотворителями была семья фабриканта Шибаева.

В 1834 году был построен двухэтажный корпус, в нижнем этаже колокольни было размещено Богородское духовное правление. Постройки были возведены тщанием настоятеля протоиерея Нестора Архангельского и старосты Панкратия Старкова.

В 1853 году по прошению прихожан митрополит Московский и Коломенский Иннокентий на месте храма разрешил построить новый, более просторный собор. Новый собор был освещён 5 сентября 1876 года при настоятеле Димитрии Иерапольском.

В 1885—1886 годах колокольня надстроена третьим звонным ярусом. И в 1890 году на колокольню был поднят колокол весом 1250 пудов (20 тонн) — самый крупный в уездных городах России.

В 1891 году в молебне о долголетии царского дома участвовали гости города князь Сергей Александрович с супругой, новомученицей Елизаветой Фёдоровной.

В 1895 году настоятелем собора назначен активный церковный деятель Константин Алексеевич Голубев.

В 1902 году собор был расширен по проекту Николая Струкова. В начале века собору кроме храма принадлежало : две каменные часовни, два двухэтажных каменных дома, пожертвованных прихожанами, одноэтажный деревянный церковный дом, деревянный дом-сторожка (1896) и кирпичный сарай.

По клировым ведомостям в 1902 году прихожан храма насчитывалось около 2,5 тысяч человек.

Долгие годы сохранялась традиция — по разу в год, перед праздниками, ходом приносили чудотворные иконы «Лобзание Христа Иудой» из Берлюковской пустыни и Иерусалимскую Богоматерь из Бронниц.

Особенными днями для собора и города стали 12 и 13 мая 1918 года, когда на всенощной служили патриарх Тихон и будущий патриарх Сергий, в округе города служили ещё 6 архипастырей, а по окончании литургии 13 числа был совершён крестный ход в котором участвовало более 100 тысяч богомольцев. Однако к тому времени власть отходила к богоборцам и уже осенью 1918 года настоятель храма отец Константин был арестован и принял мученическую кончину.

С 1918 года настоятелем собора стал Николай Александрович Сперанский, в 1933 году был арестован первый раз, 21 августа 1937 года повторно, а 13 октября расстрелян на Бутовском полигоне.

В 1921—1925 году был Кафедральным собором епископов Богородских (единоверческих), викариев Московской епархии — Никанора (Кудрявцева) и Платона (Руднева).

В 1923—1925 году на клиросе в архиерейском хоре пел будущий патриарх Пимен. В 1924—1925 годах проведён ремонт на сумму более 8 тысяч рублей (значительная для того времени сумма).

Во второй половине 1920-х годов с колокольни были сброшены все 13 колоколов, в том числе и двадцатитонник, разбившийся при падении на мелкие части.

Осенью 1937 года был арестован весь церковный совет собора и новый настоятель Сергий Зернов, чуть позже был арестован и расстрелян сменивший его священномученик Сергий Константинович Махаев, среди арестованных был и мученик Николай Андреев служивший в храме с 1917 года, в декабре его расстреляли. Дни памяти Сергия Махаева — 19 ноября, Николая — 27 ноября; поминаются они на соборе новомучеников Российских, на соборе бутовских новомучеников и на местном соборе новомучеников Богородских — 20 ноября.

В 1938 году божественные службы прекратились, храм стал служить материальным целям — было организовано сапоговаляльное и красильное производство, открыта газораздаточная станция.

В 1953 году Ногинский исполком предпринял попытку сломать купола и разобрать колокольню, но храм удалось сохранить.

В 1989 году собор вновь освящён, возобновлены службы и начато постепенное восстановление храма.

В 1991 году на пути из Москвы в Дивеево, крестным ходом при большом стечении народа, по городу и рядом с храмом пронесли мощи преподобного Серафима Саровского.

С 1989 до 1997 года настоятелем храма был архимандрит Адриан (Старина), перешедший в 1993 году в лоно Украинской православной церкви Киевского патриархата, религиозная община которой и поныне существует в Ногинске. В ноябре 1997 года Адриан Русской православной церковью лишён сана, храм был возвращён Русской православной церкви.

2 октября 2004 года в храм были перенесены мощи Константина Богородского.

Источники 
 Прот. О. Пэнэжко. Ногинск (Богородск). Храмы Ногинского района. 2004 г. М., — 160 с.

Ссылки 
 Официальный сайт Богоявленского собора и Богородского благочиния
 Страничка храма на сайте Московской епархии
 Страничка храма на сайте sobory.ru
 Страничка храма в Православной энциклопедии «Древо»
 Страничка храма на Православие.ру
 Видеосъёмка звона 24 января 2010 года

Здания и сооружения Ногинска
Ногинск
Ногинск
Ногинск